Celâl Bayar (1883 - 1986), troisième président de la Turquie ;
Denis-Georges Bayar (1690 - 1774), sculpteur ;
Michèle Bayar (née en 1948),  écrivaine française ;
Sanjaagiin Bayar (né en 1956), premier ministre de la Mongolie.